Польский национальный комитет () — название ряда польских организаций, выражавших интересы польского народа.

Исторические
  — в Париже
  — во время Весны народов
 Польский национальный комитет (1834—1838) — в США
 Польский национальный комитет (1914—1917) — пророссийский
 Польский национальный комитет (1917—1919) — в Париже

Современные
  — небольшая политическая коалиция

См. также 
 Польский комитет национального освобождения — антифашистский комитет 1944 года